Han Szunhi (1955), észak-koreai íjásznő
 Han Szunhi (1973), dél-koreai kézilabdázónő